Edelhoff ist der Name folgender Personen:

 Albin Edelhoff (1887–1974), deutscher Maler und Graphiker
 Dirk Edelhoff (* 1963), deutscher Jazz- und Rock-Gitarrist
 Gustav Edelhoff (1900–1986), deutscher Entsorgungsunternehmer
 Johannes Edelhoff, deutscher Journalist und Redakteur beim ARD-Magazin Panorama und beim Funk-Format STRG F.
 Jost Edelhoff (* 1970), deutscher Jazz-Gitarrist
 Julius Edelhoff (1913–1989), deutscher Chirurg
 Karl Wilhelm Edelhoff (* 1937), Landtagsabgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg
 Richard Heinrich Edelhoff (1857–1937), Industrieller und Stifter aus Remscheid

Siehe auch:
 Edelhoff-Stift, spätklassizistische Villa in Bad Honnef